Судно на воздушной подушке «Марс-2000» — предназначено для круглогодичных перевозок пассажиров в светлое время суток, на грунтовых и заснеженных поверхностях без ограничения их несущей способности при температуре наружного воздуха от −25° до +40° С, на реках в период ледохода и ледостава.

«Марс-2000» оснащен двумя двигателями и двумя маршевыми винтами, обеспечивающими повышенную безопасность хода при перемещении на дальние расстояния. Благодаря улучшенной аэродинамике и скеговой конструкции, «Марс-2000» имеет пониженное брызгообразование при маневрировании и движении. Это особенно важно при эксплуатации судна в зимних условиях, так как способствует снижению обмерзания корпуса и маршевых винтов судна, предохраняя его от увеличения расхода топлива и ухудшения управляемости, а также препятствуя возможности разрушения маршевых винтов из-за их разбалансированности, вызванной наледью.

См. также 
 Баргузин

Источники 
Сайт фирмы

Ссылки 
 «Марс-2000»
 «Марс-2000» свяжет Пучеж и Сокольское
 Речной порт Ханты-Мансийска получит пассажирское судно на воздушной подушке «Марс-2000»

Речные суда на воздушной подушке